EVP steht für:

 Endverbraucherpreis oder Endverkaufspreis, siehe EVP (Handel)
 Einzelhandelsverkaufspreis – in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
 Evozierte Potentiale – eine neurologische Untersuchungsmethode
 Energieversorgung Potsdam – ein ehemaliges Unternehmen, siehe Stadtwerke Potsdam
 Ehevorbereitungsprotokoll – Formular zur Vorbereitung einer christlichen Ehe

EVP steht für folgende Parteien:

 Europäische Volkspartei
 Fraktion der Europäischen Volkspartei
 Evangelische Volkspartei – in der Schweiz
 Evangelische Volkspartij – ehemalig in den Niederlanden

EVP steht im Englischen für:

  – ein paranormales Phänomen, bekannt als Tonbandstimmen
  – eine Technologie, die Speicherbereiche in Computern als nicht ausführbar kennzeichnet, siehe NX-Bit
  – ein Grundbegriff des Personalmarketing, insbesondere des Employer Branding.
 , siehe Vizepräsident #Wirtschaft

Siehe auch:

EVP